Tiszrin – miejscowość w Syrii, w muhafazie Aleppo
 Tiszrin – miejscowość w Syrii, w muhafazie Ar-Rakka
 Tiszrin – miejscowość w Syrii, w muhafazie Dajr az-Zaur
 Tiszrin – miejscowość w Syrii, w muhafazie Hama